Старые Савины — село в составе сельского поселения Краснополянский сельсовет в Черемисиновском районе Курской области:
 Старые Савины — из прежнего Новосавинского сельсовета (до 2010 года);
 Старые Савины — центр прежнего Старосавинского сельсовета (до 2010 года).